Arc de Caracalla (Djemila)
 Arc de Caracalla (Tébessa)
 Arc de Caracalla (Volubilis)